Gooijer ist der Familienname folgender Personen:

 Ruth de Gooijer (1953–2008), niederländische Autorin und Dramaturgin
 Tristan Gooijer (* 2004), niederländischer Fußballspieler